Cérilly (Allier)
 Cérilly (Côte-d'Or).
 Cérilly (Yonne).